Pakenham (Suffolk), civil parish in Suffolk, Engeland, Verenigd Koninkrijk
Pakenham (Victoria), voorstad van Melbourne, Victoria, Australië
Frank Pakenham, Brits politicus en strafrechthervormer